Frontenac puede referirse a: 

 Frontenac, comuna francesa situada en Gironda.
 Frontenac, comuna francesa situada en Lot.